Пале-Рояль, Пале-Руаяль, Пале-Руайяль (, дословно «королевский дворец»):

Во Франции 
 Пале-Рояль — площадь, дворец и парк в Париже.
 Пале-Руаяль — квартал Парижа.
 Пале-Руаяль — Мюзе-дю-Лувр — станция метро в Париже.
 Театр Пале-Рояль — театр в Париже.
 Театр Пале-Рояль — театр в Париже XVIII века.

В мире 
 Пале-Рояль — городской сквер в Одессе.
 Большой меблированный дом «Пале-Рояль» — частная гостиница конца XIX — начала XX столетия в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Royal